APJ steht für:
 Peach Aviation, eine japanische Fluggesellschaft (ICAO-Code)
 den Wirtschaftsraum Asien-Pazifik (engl. Asia Pacific Japan; auch APAC für Asia Pacific) in Abgrenzung zu EMEA (Europa, Middle East und Afrika) und zu AMER (Americas)

ApJ steht für:
 Astrophysical Journal, eine in den USA erscheinende Fachzeitschrift für Astronomie und Astrophysik

apj steht für:
 Jicarilla (Sprache) (ISO-639-3-Code), Sprache der Jicarilla

APJ